Aosta steht für:

 Aosta, Stadt in Italien

Aosta ist ein Namensteil folgender Personen:

 Aimone, 4. Herzog von Aosta und Herzog von Spoleto (1900–1948), Herzog von Spoleto, Herzog von Aosta, designierter König von Kroatien
 Amadeus, 3. Herzog von Aosta (1898–1942) Herzog von Aosta, Herzog von Apulien, Vizekönig von Italienisch-Ostafrika
 Amedeo Umberto Costantino Giorgio Paolo Elena Maria Fiorenzo Zvonimiro di Savoia Aosta (1943–2021), italienischer Unternehmer, siehe Amadeus von Savoyen (Unternehmer)
 Emanuel Philibert von Savoyen-Aosta (1869–1931), italienischer General, 2. Herzog von Aosta
 Luigi Amedeo di Savoia-Aosta (1873–1933), italienischer Marineoffizier und Forschungsreisender